Фишер, Александр:
 Фишер, Александр — русский фигурист, бронзовый призёр первого чемпионата мира (1908 года) в парном катании.
 Фишер, Александр Адамович (1836—1908) — генерал-лейтенант, заслуженный профессор Михайловской артиллерийской академии.
 Александр Александрович Фишер фон Вальдгейм (1839—1920) — русский ботаник.
 Александр Григорьевич Фишер фон Вальдгейм (1803—1884) — русский ботаник. Александр Эммануилович Фишер (род. 1944) — советский, российский и австрийский джазовый трубач, музыкальный педагог, композитор.